GDM est un sigle qui peut désigner :
 GNOME Display Manager, en informatique, une interface graphique basée sur GNOME ;
 Game development magazine, un magazine de jeu vidéo ;
 Grupo Desportivo de Maputo, en football, au Mozambique ;
 .